Такмичење у скоку мотком у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2016. у Амстердаму одржано је 7. и 9. јула на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Цириху 2014, није бранила Анжелика Сидорова из Русије због суспензије атлетичара из Русије на неодређено време.

Земље учеснице 

  Белгија (2)
  Белорусија (1)
  Грчка (2)
  Ирска (1)
  Италија (1)
  Немачка (3)
  Пољска (1)
  Португалија (1)
  Словенија (1)
  Украјина (1)
  Финска (2)
  Холандија (2)
  Чешка (3)
  Швајцарска (1)
  Шведска (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбољих европских такмичарки 2016. године до почетка првенства (6. јула 2016), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Сатница

Освајачи медаља

Квалификациона норма

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 7. јула 2016. године у 9:35. Такмичарке су биле подељене у 2 групе. Квалификациона норма за пласман у финале била је 4,55 м, коју ниједна такмичарка није испунила. За финале се квалификовале 12 атлетичарки према постигнутом резултату (кв).

1 Повукле су се са такмичења

Финале 
Такмичење је одржано 9. јула 2016. године у 19:20.

1 Повукла се са такмичења

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Скок мотком на Европском првенству у атлетици на отвореном